Дотрмер (менее правильная транскрипция — Дотремер) — французская фамилия. Известные носители:
  (род. 1995) — французский атлет.
  (1860—1946) — французский дипломат и путешественник.
 Дотрмер, Марсель (1906 — 1978) — французский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Дотремер, Ребекка (род. 1971) — французская художница-график, иллюстратор, мультипликатор и детский писатель.